Le nom Lamèque peut faire allusion à plusieurs lieux au Nouveau-Brunswick (Canada):

Lamèque, une ville;
Haut-Lamèque, un district de services locaux;
Petite-Lamèque, un district de services locaux;
Lamèque-Shippagan-Miscou, une circonscription électorale provinciale;
Île de Lamèque, une île.

Homophone 
La Mecque

Homonymie de toponyme